В Главной лиге бейсбола (МЛБ) в клуб 30-30 входят игроки, сделавшие 30 хоум-ранов и укравшие 30 баз в одном сезоне. Первым бейсболистом, достигшим таких показателей, стал Кен Уильямс в 1922 году. 34 года он был единственным представителем этого клуба, пока к нему не присоединился Уилли Мейс, превысивший показатели 30-30 в 1956 и 1957 годах. Бобби Бондс стал четвёртым членом клуба и первым игроком, которому пять раз удавалось это достижение. Повторить его рекорд удалось только в 1997 году, когда его сын, Барри Бондс, в пятый раз показал за сезон статистику 30-30. Последними игроками, вошедшими в клуб 30-30, стали Райан Брон и Майк Траут в сезоне 2012 года.

Всего 40 игроков МЛБ вошло в клуб 30-30 и только 13 из них сделали это несколько раз. Из этих 38 бейсболистов 26 были праворукими отбивающими, 8 леворукими и 4 отбивали как левой, так и правой рукой, то есть могли стоять с любой стороны от дома. Десятеро из игроков всю свою карьеру выступали только в одном клубе. «Цинциннати Редс», «Колорадо Рокиз» и «Нью-Йорк Метс» — единственные команды, у которых три разных бейсболиста преодолевали отметку 30-30. Пять игроков: Хэнк Аарон, Барри Бондс, Уилли Мейс, Алекс Родригес и Самми Соса также являются членами клуба 500 хоум-ранов, а Аарон и Мейс к тому же входят в клуб 3000 хитов. Дэйл Мёрфи, Хосе Кансеко, Барри Бондс, Ларри Уолкер, Джимми Роллинс и Брон становились также самыми ценными игроками в том же сезоне, в котором делали 30 хоум-ранов и крали 30 баз, причём Бондс удостаивался такой чести дважды (в 1990 и 1992 годах). Мейс и Роллинс в годы своего вступления в клуб 30-30 также показывали результаты, достойные включения в клуб 20-20-20. Больше всего игроков смогло показать результат 30-30 в 1987, 1996, 1997 и 2011 годах — по четыре.

Поскольку немногие игроки обладают такой комбинацией, как хороший удар и способность красть базы, поэтому журнал Baseball Digest называет клуб 30-30 «самым знаменитым подвигом, который может быть достигнут игроками, обладающими силой и скоростью». Трое членов клуба после завершения карьеры были включены в Бейсбольный зал славы — Мейс, Аарон и Барри Ларкин.

Члены клуба

Примечания

Ссылки 
 
 

Главная лига бейсбола
Символические клубы спортсменов